Psalterium, een snaarinstrument
Psalter (boek), een psalmboek
Psalter (orkest), een voormalig orkest dat onder leiding stond van Harry Govers